Bohr är ett efternamn, som burits av flera kända danska vetenskapsmän, där Niels Bohr är den främste.

Personer med efternamnet Bohr

 Aage N. Bohr (1922–2009),dansk teoretisk fysiker, Nobelpris 1975
 Christian Bohr  (1855–1911), dansk fysiolog
 Gottfried Bohr (1773–1832), dansk-norsk naturforskare
 Harald Bohr (1887–1951), dansk matematiker och fotbollsspelare
 Niels Bohr  (1885–1962), dansk teoretisk atomfysiker, Nobelpris 1922

Vetenskapliga upptäckter och resultat namngivna efter Bohr-familjen

Efter Niels Bohr
 Bohrs atommodell
 Bohrs korrespondensprincip
 Bohrmagnetonen
 Niels Bohrinstitutet
 Bohrium

Efter andra familjemedlemmar
 Bohreffekten
 Bohr-Mollerups sats

Geografi

Iran 

 Bohr (ort), Bushehr,

Sverige

 Bohrs bruk, Lindesbergs kommun

Se även
 Bor (olika betydelser)

Danska efternamn
Efternamnsförgreningssidor